В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1976, який належав до категорії гран-прі, Роско Теннер здобув титул, у фіналі перемігши Едді Діббса 7-6, 6-3.

Сіяні гравці 

 Едді Діббс (фінал)

  Роско Теннер (Чемпіон)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters